

Persone 
 Cvetanka Hristova – discobola bulgara
 Hristina Hristova – politica bulgara
 Ivanka Hristova – pesista bulgara
 Pasha Hristova – cantante bulgara
 Pepa Hristova – fotografa bulgara
 Stanka Zlateva Hristova – lottatrice bulgara

Pagine correlate 
 Christov
 Kristof
 Hristov